Stenkyrka kyrka kan syfta på:

 Stenkyrka kyrka, Bohuslän
 Stenkyrka kyrka, Gotland